Hamline ist der Name von 
 Leonidas Lent Hamline (1797–1865), methodistischer Bischof, 
 und der nach ihm benannten Hamline University

Siehe auch:
 Hamlin